Portobello, Portobelo, Porto Bello, Porto Belo případně Portabello může znamenat:

Geografie

Brazílie 
 Porto Belo

Irsko 
 Portobello (Irsko)
 Cathal Brugha Barracks, Dublin dříve Portobello Barracks

Nový Zéland 
 Portobello (Nový Zéland)
 Portobello (zátoka)
 Portobello (poloostrov)

Panama 
 Portobelo (Panama)
 Portobelo a San Lorenzo

Spojené království 
 Portobello (Edinburgh)
 Portobello Road (Londýn)
 Portobello (West Midlands)

Spojené státy 
 Portabello Estate, Corona Del Mar
 Porto Bello (Maryland)
 Porto Bello (Virginia)

Kultura 
 Portobello (gastronomie) - gastronomické označení pro hnědou formu Pečárky dvouvýtrusé
 Porto Bello (Long John Silver) - fiktivní kolonie ve filmu Long John Silver a televizním seriálu The Adventures of Long John Silver
 Portobello (novela) (2008) - novela (Ruth Rendell)

Externí odkazy